

Persone 
Galeazzo Arconati – nobile e mecenate italiano
Giuseppe Arconati Visconti – politico italiano
Giovanni Gerolamo Arconati Lamberti – avventuriero e scrittore italiano

Altro 
Arconati – famiglia nobile italiana
Villa Arconati – edificio storico della frazione di Castellazzo del comune di Bollate 
Arconate – terra di origine e primo feudo della famiglia degli Arconati